Algemeen
 Nieuwlandpolder, een polder aanduiding

Polders
Polder bij Brielle, zie 't Nieuwland
Polder bij Hoek van Holland en 's Gravenzande, zie Polder het Nieuwland
Stopplaats Nieuwlandsche Polder, verdwenen stopplaats
Nieuwland en Noordland, opvolger van het waterschap van de polder
Polder bij Hoek van Holland buiten de dijk, zie Buiten-Nieuwlandsepolder
Polder bij Schiedam, zie Nieuwlandsche polder
Nieuwland (Schiedam), naoorlogse wijk in de polder
Schiedam Nieuwland, metrostation in de wijk en polder
Polders aan de zuidoost kant van het voormalige eiland Walcheren, zie Nieuwlandse polders
Polder Waard-Nieuwland ten zuiden van Wieringen, Noord-Holland

Zie ook
Nieuwland (doorverwijspagina)